Желько Ребрача (; род. 9 апреля 1972, Пригревица, СФРЮ) — бывший югославский и сербский баскетболист, олимпийский призёр, чемпион мира и Европы в составе сборной Югославии. Выступал в различных европейских клубах, а также в НБА.

Карьера

Клубная

Европа 
Профессиональную карьеру начал в 1991 году в клубе «Партизан». С «Партизаном» выиграл два национальных первенства (1992, 1995), 3 национальных кубка (1992, 1994, 1995) и Евролигу (1992).
В 1995-99 годах выступал за итальянский клуб «Бенеттон», с которым выиграл чемпионат Италии 1997 года (тренер — Майкл Д’Антони). В 1998 году выиграл Суперкубок Италии, а в 1999 — Кубок Сапорты (тренер — Желько Обрадович).

В сезоне 1999-00 и 2000-01 выступал за греческий «Панатинаикос», с которым дважды выиграл чемпионат Греции, Евролигу в Финале четырёх 2000 года, который проходил в Салониках. По итогам выступлений был назван MVP Финала четырёх.

НБА 
Центровой был выбран во втором раунде драфта 1994 года под общим 54-м номером командой «Сиэтл Суперсоникс». Практически сразу «Соникс» продали права на игрока клубу «Миннесота Тимбервулвз», который в 1999 году продал его права «Торонто Рэпторс», а «Торонто» в свою очередь в 2001 году продали игрока в «Детройт Пистонс».

В НБА играл за команды «Детройт Пистонс» (2001-04), «Атланта Хокс» (2004) и «Лос-Анджелес Клипперс» (2004-06). Самым удачным сезоном для Ребрачи стал первый год в НБА, в котором он набирал в среднем за игру 6,9 очков и 3,9 подборов («Детройт Пистонс»). За карьеру его игровые показатели составляли 5,9 очков и 3,2 подбора. При этом среднем на площадке он проводил 15,3 минуты.

Основным препятствием для удачных выступлений в НБА стали проблемы с сердцем. Из-за них Ребрача пропустил множество игр, включая первую половину сезона 2005-06. Лучшие показатели Ребрачи в НБА: 24 очка (10 апреля 2002) и 16 подборов (29 января 2005).

6 апреля 2007 после того, как игрок пропустил большую часть сезона 2006-07 из-за травмы, «Клипперс» расторгли с ним контракт, а 19 июня 2007 года он перешёл в испанскую команду «Валенсия». 17 декабря 2007 года Ребрача заявил о завершении карьеры игрока.

Международная 
Ребрача представлял сборную Югославии (в которой он был одним из сербских MVP). Дважды со сборной становился чемпионом Европы (1995, 1997). Также завоевал серебро на Летней Олимпиаде 1996 года в Атланте, США. Кроме этого, в активе игрока золотая медаль чемпионата мира 1998.

Личная жизнь 
Ребрача был одним из учредителей неправительственной организации «Детский фонд: Группа 7» (). Кроме него, в состав учредителей вошли и другие известные югославские баскетболисты: Владе Дивац, Предраг Данилович, Александр Джорджевич, Деян Бодирога, Зоран Савич и Жарько Поспаль.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока в НБА
 Фотогалерея Желько Ребрача на сайте «Клипперс»
 Ребрача завершил карьеру

Баскетболисты НБА
Баскетболисты Югославии
Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Нови-Сад»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки сборной Сербии и Черногории по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу